Кубок північноірландської ліги 2005–2006 () — 20-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку ввосьме здобув Лінфілд.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|4 жовтня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|8 листопада 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|9 листопада 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на soccerway 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf  

2005–2006
2005 у футболі
2006 у футболі